Катерина Кляйн также известная как Кит Кляйн (; род. 28 марта 1910, Буффало, США — 13 апреля 1985) — американская конькобежка, чемпионка мира по классическому многоборью (1936), олимпийская чемпионка 1932 года на дистанции 1500 метров, рекордсменка мира на дистанциях 1000 и 3000 метров.

Конькобежцы США
Родившиеся 28 марта
Родившиеся в 1910 году
Умершие 13 апреля
Умершие в 1985 году